Escarlata puede referirse a:

 el color escarlata, una tonalidad del color rojo;
 la tela de escarlata, un hilado elástico de lana de origen asiático empleado en el Medioevo;
 Scarlett O'Hara, la heroína de la novela Lo que el viento se llevó, así como de la película basada en ella, llamada Escarlata en el doblaje distribuido en España;
 Estudio en escarlata, una novela de misterio escrita por Sir Arthur Conan Doyle y publicada en julio de 1887, famosa por ser el ralato donde aparece el personaje de Sherlock Holmes por primera vez;
 La letra escarlata, obra luteraria escrita por Nathaniel Hawthorne.
 Corocoro (también llamado ibis escarlata, garza roja o guará), es un ave ciconiforme nativa de Sudamérica;
 El Capitán Escarlata, una serie de televisión de marionetas electrónicas creada por Gerry Anderson;
 la Trinchera Escarlata, barra que alienta al Club Social y Deportivo Municipal de Guatemala.
 la Furia Escarlata, barra que alienta al Club Deportivo Universidad de El Salvador (CD-UES), El Salvador.
 el Ujier Caballero de la Varilla Escarlata, ujier caballero del Orden del Baño en Inglaterra.

Arabismos